Памятник А. С. Пушкину перед  Институтом Русской Литературы РАН (Пушкинским домом) на набережной Макарова в Санкт-Петербурге.

Памятник представляет собой классический бронзовый бюст, созданный скульптором И. Н. Шредером и отлитый на фабрике Н. Штанге. Этот бюст когда-то стоял на Каменноостровском проспекте за зданием Александровского лицея. . В советское время памятник был снесён, но бюст сохранился. Он был установлен 4 июня 1999 года  во время празднования 200 летия со дня рождения поэта. Работы по реставрации и установке выполнены комбинатом «Скульптура».

Надписи на постаменте выполнены по эскизу архитектора В. И. Новосадюка. С лицевой стороны — это факсимиле поэта, а с обратной — информация о первоначальном архитекторе и о современных авторах, спонсорах и исполнителях реконструкции.

Источники 
 

Здания и сооружения Василеостровского района
Пушкинский дом
Пушкину (Пушкинский дом)
Появились в 1999 году в России
Воссозданные памятники Санкт-Петербурга